Palais des Sports (Palazzo dello Sport) è il nome utilizzato da diversi impianti sportivi, principalmente in nazioni francofone:

 In Francia:
Palais des Sports de Beaulieu, Nantes
Palais des Sports de Fetes, Limoges
Palais des Sports de Gerland, Lione
Palais des Sports de Pau
Palais des Sports de Toulouse
Palais des Sports (Grenoble)
Palais des Sports (Marsiglia)
Palais des Sports Jean Weille, Nancy
Palais des Sports (Parigi) a Porte de Versailles
 In Québec, Canada:
Palais des Sports (Sherbrooke)
Palais des Sports (Val d'Or)
 In Grecia:
Palais des Sports (Salonicco), nome alternativo per l'Alexandreio Melathron, arena di Salonicco.